A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2006 é a 58° edição promovida pela F.I.M.. A temporada se iniciou no dia 26 de Março em Jerez e encerrou-se no dia 29 de Outubro em Valencia. Nicky Hayden acabou conquistando o título da MotoGP em 2006, quebrando uma hegemonia de Valentino Rossi que durava desde 2001.

GPs da Temporada 2006

Equipes e pilotos

MotoGP

250cc
According to the official website: www.motogp.com

125cc
According to the official website: www.motogp.com

Classificação Final

MotoGP

Resultado Final das 250 cc

Resultado Final das 125 cc

Resultado Final de Construtores MotoGP

Resultado Final de Construtores das 250cc

Resultado Final de Construtores das 125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Site Oficial da MotoGP

2006